Beppe Costa (acteur) (1956), Nederlands acteur van Italiaanse afkomst. 
Beppe Costa (dichter) (1941), Italiaanse dichter, schrijver en uitgever.